Жабинка — топоним:

Белоруссия 
 Жабинка — город в Жабинковском районе Брестской области.
 Жабинка — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Жабинка — река в Брестской области, приток Мухавца.

Россия 
 Жабинка — деревня в Думиничском районе Калужской области.